Argelander ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Argelander (1896–1980), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Friedrich Wilhelm August Argelander (1799–1875), deutscher Astronom
 Hermann Argelander (1920–2004), deutscher Arzt und Psychoanalytiker

Argelander bezeichnet außerdem:

 Argelander (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 (1551) Argelander, nach Friedrich Wilhelm August Argelander benannter Asteroid
 Argelander-Institut für Astronomie (AIfA)
 Argelandersche Stufenschätzungsmethode